Christian Blondieau (né en 1942), dit Long Chris, chanteur et parolier français ;
Adeline Blondieau (née en 1971), comédienne, animatrice et scénariste française, fille du précédent.

Voir aussi